

Pessoas 
José Caetano Cardoso
José Caetano Correia
José Caetano Dias do Canto e Medeiros
José Caetano Ferreira de Aguiar
José Caetano Pereira
José Caetano Rodrigues Horta
José Caetano Vaz Júnior
José Caetano da Silva Coutinho
José Caetano de Faria
José Caetano de Lima
José Caetano de Oliveira

Desambiguações de antropônimos